Seznam dílů seriálu Mamon může být:
 Seznam dílů norského seriálu Mamon
 Seznam dílů českého seriálu Mamon